Удар в спину — российская драма 1917 года, реж. Александр Иванов-Гай.
 Удар в спину — советская драма 1977 года, реж. Ариф Бабаев.
 Удар в спину — канадский криминальный триллер 1990 года, реж. Джим Кауфман.
 Удар в спину — датский фильм ужасов 1996 года, реж. Мартин Шмидт.

См. также 
 Легенда об ударе ножом в спину  — теория заговора, распространявшаяся представителями высшего военного командования Германии и перекладывавшая вину за поражение страны в Первой мировой войне на социал-демократию.